Наутси:
 Няхча — бывшее село в Мурманской области.
 Няхча — устаревшее название реки Наутсийоки в Мурманской области.